Een verkeersweg:
 N671 (België)
 N671a (België)
 N671b (België)
 N671c (België)
 N671d (België)
 N671e (België)
 N671f (België)
 N671h (België)
 N671z (België)
 N671 (Frankrijk)
 N671 (Nederland), zie Provinciale weg 671

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing